Решетник — народное название грибов:
 Козляк
 Моховик
 Болетин

Персоналии 
 Решетник, Григорий Иванович (род. 1983) — популярный украинский телеведущий, актер, режиссёр, диктор, шоумен, общественный деятель.

См. также